Оконечное оборудование линии связи
 Оконечное оборудование данных

См. также 
 Абонентское оборудование